Integración hace referencia a varios artículos:

Véase:

Lugares
 Integración (Argentina), localidad de la Provincia de Misiones;

Conceptos
 Integración en matemática.
 Integración económica
 Integración europea, como ampliación de la Unión Europea.
 Integración latinoamericana
 Integración racial
 Integración social